Termin -{CPT}- ima više značenja.

 Kamptotecin, inhibitor topoizomeraze
 8-Ciklopentil-1,3-dimetilksantin, ciklopentilteofilin, antagonist adenozinskih receptora
 Troparil, inhibitor dopaminskog preuzimanja
 Karnitin O-palmitoiltransferaza, enzim
 Diacilglicerol holinfosfotransferaza, enzim
 Karboksipeptidaza T, enzim